Попис становништва 2000. у САД био је 22 по реду попис становништва у САД. Као референтни дан одређен је 1. април 2000. Пописом је утврђено да је број становника САД 281.421.906, што је 13,2% више у односу на претходни попис из 1990. Овај савезни попис био је највећи подухват америчке државне администрације до тада над цивилним становништвом у мирнодопским условима. Око 16% домаћинстава попуњавало је „проширени образац“ (-{long form}-) који је имао преко 100 питања.

Најнасељенија савезна држава је Калифорнија а најмање насељена Вајоминг.

Профил популације 
 75% се декларисало као белци
 12,5% се декларисало као Хиспаноамериканци
 12,4% је немачког порекла 
 12,3% се декларисало као црнци или Афроамеричког порекла 
 3,6% се декларисало као Азијати
 2,4% мелези

По савезним државама

Референце

Спољашње везе 

 -{Census 2000 gateway}-

Демографија САД
Пописи становништва
2000.